

Байкалово — село, Байкаловський район, Свердловська область
 Байкалово — село, Тобольський район, Тюменська область